PilotsEYE.tv () — серия документальных фильмов немецкой компании Aignermedia. Познавательная серия о профессии пилота, снятая при помощи HD-видеокамер (6-8) с бортов летящих самолётов разных авиакомпаний.

Проекты

2007 
 Мюнхен — Сан-Франциско, А340-600, Lufthansa,
 1 мая, Северный полюс, A330-200, LTU. Пилоты: Joe Moser, Sascha Mertens.

2008 
 Мальдивы (Дюссельдорф — Мале (VRMM)), Рейс LTU730, A330-223 (бортовой номер D-ALPC), LTU Пилоты: Joe Moser, Stefan Kater.
 Вена — Барселона А321 Austrian Airlines.

2009 
 Вена — Токио, Boeing 777, Austrian Airlines, был применён «Moving GPS-Tracks», который при помощи Google Earth наглядно показывает маршрут.
 Франкфурт — Сиэтл, А330-300B (D-AIKD «Siegen»), Lufthansa.
 Flying Relaxed Overcoming the Fear of Flying, преодоление страха полёта. Lufthansa.

2010 
 Мюнхен — Пальма, A320-212, Condor Berlin.

2011 
 Франкфурт — Лос-Анджелес, Boeing-747-430M (D-ABTD «Hamburg»), Lufthansa.

2012 
 Цюрих — Шанхай, A340-313 (HB-JMD «Liestal»), SWISS.
 Франкфурт — Сан-Франциско, A380-841 (D-AIMB «Munchen»), Lufthansa

Ссылки 

 Официальный сайт 

Фильмы о лётчиках
Документальные фильмы Германии